Colin Long kan syfta på:

 Colin Long (tennisspelare)
 Colin Long (ishockeyspelare)